Lukin ist der Familienname folgender Personen:
 Andrei Lukin (* 1989), estnischer Eishockeyspieler
 Dean Lukin (* 1960), australisch-kroatischer Gewichtheber
 Gudrun Lukin (* 1954), deutsche Politikerin
 Henry Lukin (1860–1925), südafrikanischer Generalmajor
 Liliana Lukin (* 1951), argentinische Schriftstellerin und Dichterin
 Lionel Lukin (1742–1834), englischer Kutschenmacher und Erfinder
 Matwei Wladislawowitsch Lukin (* 2004), russischer Fußballspieler
 Michail Fjodorowitsch Lukin (1892–1970), sowjetischer General
 Mikhail Lukin (* 1971), russisch-amerikanischer Physiker
 Stanislaw Wladimirowitsch Lukin (* 1981), russischer Sommerbiathlet
 Tichon Ignatjewitsch Lukin (um 1675–nach 1729), russischer Blockmacher und Schiffbauer
 Wladimir Petrowitsch Lukin (* 1937), russischer Politiker

Siehe auch:
 Lukin River, Fluss in Queensland, Australien